Nahar ist:

 ein Ort im indischen Bundesstaat Bihar, Nahar (Indien)

Nahar ist der Familienname folgender Personen:

 Beauty Nazmun Nahar (* 1984), bangladeschische Leichtathletin
 Mike Nahar (* 1971), niederländischer Basketballspieler und -trainer
 Sujata Nahar (1925–2007), indische Autorin